Гігантська устриця (Crassostrea) — рід двостулкових молюсків родини устрицевих (Ostreidae). Рід виник на початку крейдяного періоду близько 145 млн років тому. Багато видів роду культивуються як морепродукти.

Види

Сучасні 
Сучасні види:
 Crassostrea aequatorialis (d'Orbigny 1846)
 Crassostrea angulata (Lamarck 1819) 
 Crassostrea brasiliana (Lamarck 1819)
 Crassostrea chilensis (Philippi 1845)
 Crassostrea columbiensis (Hanley 1846)
 Crassostrea corteziensis (Hertlein 1951)
 Crassostrea cuttackensis (Newton & Smith, 1912)
 Crassostrea dianbaiensis (Xia, Wu, Xiao & Yu, 2014)
 Crassostrea rhizophorae (Guilding 1828)
 Crassostrea sikamea (Amemiya 1928) 
 Crassostrea tulipa (Lamarck 1819) 
 Crassostrea virginica (Gmelin 1791)

Викопні 
 †Crassostrea alabamiensis (Lea 1833)
 †Crassostrea ashleyi (Hertlein 1943) (syn. Ostrea arnoldi)
 †Crassostrea cahobasensis (Pilsbry and Brown 1910)
 †Crassostrea contracta (Conrad 1865)
 †Crassostrea cucullaris (Lamarck 1819)
 †Crassostrea cuebana (Jung 1974)
 †Crassostrea elegans (Deshayes, 1832) (syn. †Cubitostrea elegans Deshayes 1832 or Crassostrea (Cubitostrea) elegans)
 †Crassostrea gigantissima (Finch 1824) 
 †Crassostrea gryphoides (Schlotheim 1813)
 †Crassostrea hatcheri (Ihering 1899)
 †Crassostrea ingens (Zittel 1864)
 †Crassostrea kawauchidensis (Tamura 1977)
 †Crassostrea patagonica (d'Orbigny 1842) (syn. Ostrea ferrarisi)
 †Crassostrea raincourti (Deshayes 1858)
 †Crassostrea titan (Conrad 1853) (syn. Ostrea prior, O. andersoni)
 †Crassostrea transitoria (Hupé 1854) (syn. Ostrea maxima)
 †Crassostrea wyomingensis

Примітки

Джерела 
 Crassostrea  on  .
 The Paleobiology Database Crassostrea entry  29 квітня 2010.

Устрицеві
Роди молюсків